OIR est le sigle de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
 L'Oir est une rivière française du département de la Manche, affluent de la Sélune.